België:
Kruisstraat (Moerbeke), een gehucht bij Moerbeke in Oost-Vlaanderen;
Kruisstraat (Drongen), een straat in Drongen (Gent, Oost-Vlaanderen).
Kruisstraat (Elsene), een straat in Elsene (Brussels hoofdstedelijk Gewest).

Nederland:
Kruisstraat (Eindhoven), een straat in Eindhoven;
Kruisstraat (Haarlem), een straat in Haarlem;
Kruisstraat (Halderberge), een buurtschap bij Hoeven in de Noord-Brabantse gemeente Halderberge;
Kruisstraat (Hoorn), een straat in Hoorn (Noord-Holland);
Kruisstraat ('s-Hertogenbosch), een straat in 's-Hertogenbosch;
Kruisstraat (Nederweert), een buurtschap bij Nederweert;
Kruisstraat (Ommen), een straat in Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel;
Kruisstraat (Roosendaal), een buurtschap in de gemeente Roosendaal;
Kruisstraat (Rosmalen), een dorp bij Rosmalen in de Noord-Brabantse gemeente 's-Hertogenbosch;
Kruisstraat (Utrecht), een straat in Utrecht

Frankrijk:
Kruystraete of Kruisstraat, een gehucht tussen Oostkappel en Houtkerke